Департамент "Физический факультет" УрФУ (бывш. УрГУ) — учебно-научное подразделение Института естественных наук и математики Уральского федерального университета, дающее фундаментальную подготовку в различных областях физики, астрономии и геодезии.

Общие сведения 

Физический факультет УрГУ  был основан в 1931 году в городе Свердловске (ныне Екатеринбург) и первоначально назывался Физико-математический факультет УралУниверситета. В годы Великой отечественной войны (ВОВ) факультет выпускал физиков и математиков разных специальностей для оборонной промышленности, образования и науки СССР. Сотни студентов и преподавателей физико-математического факультета ушли на фронт.

В эти годы преподавали академик АН УССР , академик АН СССР .

После окончания ВОВ на факультете также преподавали и занимались научной деятельностью  профессора , , , доцент , члены-корреспонденты РАН , , , профессор .

 
Начиная с 70-х годов XX века в ряды преподавателей физического факультета влились лучшие из его выпускников — профессора  (позже стал академиком РАН), , , , а еще позже — профессора  (был ректором УрГУ в 1976—1993 годах), академик , профессора , , , , , академик .

В мае 2011 года физический факультет УрГУ вошел в состав Института Естественных наук и математики УрФУ им. Б. Н. Ельцина в связи с реорганизацией Уральского Госуниверситета и вхождением его в состав УрФУ.

Структура факультета 

В настоящее время (май 2012 года) на физическом факультете успешно работают следующие кафедры:
 Кафедра теоретической физики
 Кафедра общей и молекулярной физики
 Кафедра компьютерной физики
 Кафедра физики магнитных явлений и магнитных наноматериалов 
 Кафедра физики низких температур
 Кафедра физики конденсированного состояния
 Кафедра астрономии и геодезии

В составе Факультета действуют несколько Научных проблемных лабораторий, оборудованных новейшим оборудованием, а также Астрономическая обсерватория имени К. А. Бархатовой УрГУ в Коуровке.
В 2002 году на базе физического факультета УрГУ был открыт Центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии».

Общефакультетские мероприятия 

 Зимняя Физическая Школа. Проводится на одной из баз отдыха  в первую неделю весеннего семестра.
 Ежегодная международная студенческая научная конференция по астрономии и геодезии "Физика космоса". Проводится в  Астрономической обсерватории в Коуровке в конце января — начале февраля.
 Посвящение в первокурсники: ежегодный праздник, который проводится в  Астрономической обсерватории им. К. А. Бархатовой в Коуровке  близ дней осеннего или весеннего равноденствия.

Примечания 

Появились в 1931 году в России
Физические факультеты
Факультеты университетов России 
Уральский федеральный университет